Шве́дский переулок — переулок в Центральном районе Санкт-Петербурга. Пролегает между Большой Конюшенной улицей и Малой Конюшенной улицей.

История 
Название носит по одним данным с 1821, по другим — с 1828 года. Назван по Шведской церкви Святой Екатерины, построенной  на Малой Конюшенной улице.

Объекты 
Первый (не дошедший до наших дней) храм был возведён по проекту Ю. М. Фельтена и, в отличие от нынешнего, выходил фасадом непосредственно в Шведский переулок. Здание вмещало около 300 человек и ко второй половине XIX века приходу стало тесно в старом храме. На его месте появился новый, рассчитанный уже на 1200 человек. Автором проекта был академик К. К. Андерсон. Строительство началось 28 июля 1863 года, а освящение храма состоялось 28 ноября 1865 года. По некоторым данным в 1905 году Ф. И. Лидваль несколько перестроил фасад и создал Екатерининский зал. 27 мая 2006 года во дворе углового дома 1/3 по Малой Конюшенной и Шведскому переулку была открыта памятная доска, посвящённая Ф. И. Лидвалю и К. К. Андерсону.

В 1888 году по проекту Ф. Б. Нагеля на углу Большой Конюшенной (дом 4) и Шведского переулка (дом 1), во дворе, в доме Финской церкви был построен так называемый «Зал под сводами».

Примечания

Литература

Ссылки